

Pobjede

Vanjske poveznice
 Mercedes - F1 Stats

Formula 1